Ribera è una parola spagnola che si può tradurre come "bacino di un fiume", può riferirsi a:

Località 
 Ribera, comune italiano della provincia di Agrigento in Sicilia
 Ribera o La Ribera, distretto della Costa Rica nel cantone di Belén
 Ribera Alta, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Ribera Alta (comarca), comarca della provincia di Valencia, Spagna
 Ribera Baixa, comarca della provincia di Valencia, Spagna
 Ribera Baja, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Ribera de Arriba comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Asturie
 Ribera del Duero, comarca della provincia di Burgos, Spagna
 Ribera d'Ebre, comarca della provincia di Tarragona, Spagna
 Ribera del Fresno, comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Ribera d'Ondara, comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
 Ribera Navarra, comarca della Navarra, Spagna
 Ribera d'Urgellet, comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna
 Ribera (Nuovo Messico), piccolo paese nel nord del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
La Ribera, quartiere di Barcellona, Spagna

Persone 
Ribera (famiglia), famiglia nobile spagnola
Pedro Afán de Ribera (...-1571), duca di Alcalà e viceré di Catalogna e di Napoli
Giovanni de Ribera (1532-1611), vescovo cattolico spagnolo, proclamato santo nel 1960
Alonso de Ribera (1560-1617), militare spagnolo e Governatore Reale del Cile
Jusepe de Ribera (1591-1652), pittore spagnolo che ha lavorato in Italia. Chiamato anche Giuseppe, José ed anche "Lo Spagnoletto"

Cinema 
 Ribera (El Españoleto), documentario cortometraggio del 1966

Vino 
 DOC Ribera del Duero

Pagine correlate 
 Rivera – pagina di disambiguazione